

Patronyme 

 Alexandre Berthier (1638-1708), militaire et seigneur français en Nouvelle-France ;
 Guillaume François Berthier (1704-1782), jésuite français ;
 Jean-Baptiste Berthier (1721-1804), militaire ingénieur-géographe français ;
 Louis Bénigne François Berthier (1737-1789), fonctionnaire français, intendant de Paris ; 
 Alexandre Berthier de Grandry (1745-1832), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louis-Alexandre Berthier (1753-1815), maréchal d'Empire français ;
 César Berthier (1765-1819), frère du précédent, général français ;
 Victor Léopold Berthier (1770-1807), frère des précédents, général de division français ;
 François-Paul Berthier (1772-1856), militaire français ;
 Pierre Berthier (1782-1861), minéralogiste et géologue français ;
 Joseph-Alexandre Berthier (1792-1849), maréchal de camp ;
 Ferdinand Berthier (1803-1886), fondateur de la Société universelle des sourds-muets ;
 Napoléon Alexandre Berthier (1810-1887), sénateur français ;
 Jean Berthier (1840-1908), prêtre, fondateur des Missionnaires de la Sainte-Famille ;
 Hugues Jean Berthier (1869-1958), administrateur colonial 
 Paul Berthier (1879-1916), peintre et sculpteur français ;
 Paul Berthier (1884-1953), musicien français ;
 André Berthier (1907-2000), archiviste paléographe français ;
 Pierre-Valentin Berthier (1911-2012), journaliste, correcteur, poète et écrivain libertaire et pacifiste ;
 René Berthier (1912-2001), acteur français ;
 Jacques Berthier (1916-2008), acteur français ;
 Simone Berthier (1921-2018), actrice française ;
 Jacques Berthier (1923-1994), fils du musicien, compositeur et organiste français ;
 Gaston Berthier (1923-2009), chimiste et biochimiste quantique français ;
 Marc Berthier (1935-2022), designer et architecte français ;
 François Berthier (1937-2001), historien de l'art français ;
 Jean-Marie Berthier (1940-2017), poète français ;
 René Berthier (1946-), militant libertaire et anarcho-syndicaliste français ;
 François Berthier (1965-), joueur et entraîneur de handball français ;
 Julien Berthier (1975-), artiste français ;
 Mathias Berthier (1977-), auteur compositeur interprète français ;
 Julie Berthier (1994-), nageuse française ;
 Amita Berthier (2000-), escrimeuse singapourienne.

Prénom

Toponyme 

 Berthier, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Berthier, ancienne circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Berthier (1792-1838), district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Berthier, circonscription électorale canadienne ;
 Berthier-Maskinongé, circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Berthier-sur-Mer, municipalité canadienne de la municipalité régionale de Montmagny ;
 Comté de Berthier, ancien comté du Québec ;
 Sainte-Geneviève-de-Berthier, municipalité canadienne de la municipalité régionale de comté D'Autray ;
 Berthierville, municipalité canadienne de la municipalité régionale de comté D'Autray ;
 Rivière Berthier, cours d'eau québécois parcourant Saint-Jean-de-Matha ;
 Rivière Berthier, cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, région administrative du Nord-du-Québec ;
 Anse de Berthier, anse de la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 Îles de Berthier, iles de la région administrative de Lanaudière.

Autres 
  
 Fusils et mousquetons Berthier, ensemble d'armement de l'armée française ;
 , fusil mitrailleur léger français.